Abitibi steht für:
 Abitibi (regionale Grafschaftsgemeinde) in Québec, Kanada
 Abitibi-Ouest, regionale Grafschaftsgemeinde in Québec
 Abitibi-Témiscamingue, eine Verwaltungsregion in Québec
 Abitibi River, Fluss in Ontario, Kanada
 Abitibisee, See in Kanada
 Abitibi-Grünsteingürtel, Gesteinsvorkommen in Kanada
 Abitibiwinni, Volk der Algonkin in Québec